Амазонка (значения):

Амазонка 
 Амазонка — река в Южной Америке, протекающая по Амазонской низменности
 Искусство
 «Раненая амазонка» — тип древнегреческих статуй, изображающих раненую женщину-воительницу
 «Амазонка» — картина М. В. Нестерова
 «Амазонка» — картина Рудольфа Френца 

 Мода
 Амазонка — женский костюм для верховой езды, предназначенный для боковой посадки на лошади («амазонкой»)
 Техника
 «Амазонка» — британский деревянный пароход, спущенный на воду в 1851 году и сгоревший в море спустя полгода
 Ботаника
 Амазонка () — бытовое наименование неприхотливого аквариумного растения рода Эхинодорус, происходящего из Амазонского региона Южной Америки
 Чёрная амазонка () — бытовое наименование Эхинодоруса мелкоцветного
 Карликовая амазонка () — бытовое наименование Эхинодоруса нежного

Амазонки 
 История и мифология
 Амазонки — в древнегреческой мифологии народ, образовавший собственное воинственное государство и состоявший исключительно из женщин
 Амазонская рота — женское подразделение русской армии (1787), созданное специально для встречи императрицы Екатерины II в её путешествии по Крыму
 Дагомейские амазонки — женское военное формирование в королевстве Дагомея (Африка), существовавшее до конца XIX века
 Амазонки () — неофициальное название отряда женщин-телохранительниц, являвшихся личной охраной ливийского политика Муаммара Каддафи
 Телевидение
 «Амазонки» — российский телесериал, снятый в 2011 году по заказу канала «СТС»
 «Амазонки» — мексиканская теленовелла 2016 года, производства телекомпании Televisa.
 Зоология
 Муравьи-амазонки () — род муравьёв-рабовладельцев из подсемейства Формицины
 Другое
 Банда «амазонок» — журналистское прозвище бандитской группировки, действовавшей на Северном Кавказе в 2003—2013 гг.

См. также 
 Амазон